Гай Фаний Страбон () e име на римски политици:

 Гай Фаний Страбон (консул 161 пр.н.е.)
 Гай Фаний (консул 122 пр.н.е.) Страбон, син на горния
 Гай Фаний Страбон (писател), 142 пр.н.е. римски военен и историк